Craig Jones est un nom de personne notamment porté par : 
 Craig Jones (1972-), musicien américain, membre du groupe de metal Slipknot ;
  (1972-), rameur australien ;
  (1985-2008), pilote moto anglais ;
 Craig Jones (1987-), footballeur gallois.